Diogo Santos Rangel (São Paulo, 19 de agosto de 1991) ê um futebolista brasileiro que atua como lateral direito e zagueiro. Atualmente atua pelo Boavista Sport Club.

Carreira

Portuguesa 
Aos 17 anos de idade, Diogo iniciou sua carreira nas categorias de base da Portuguesa, de São Paulo, depois de três anos e meio de clube, Diogo teve um bom rendimento no Campeonato Junior de Futebol, e foi transferido ao Vasco.

Vasco da Gama 
Após uma boa passagem pela Portuguesa de Desportos, Diogo foi contratado pelo Vasco da Gama, onde se sagrou campeão carioca 2010 pela base do clube cruzmaltino.

Palmeiras 
Em julho de 2010, Diogo foi contratado pelo Palmeiras, onde foi vice-campeão paulista sub-20 e vice-campeão brasileiro sub-20.

Dili United 
Depois de ter boas passagens pelo futebol brasileiro, Diogo teve sua primeira oportunidade no exterior, atuando pelo Dili United FC do Timor Leste.

Sriwijaya FC 
Em 2012, Depois de atuar pelo Dili United, em torneios amigáveis na Indonésia, Diogo foi convidado a se juntar a equipe do Sriwijaya FC da Primeira Divisão da Indonésia, com um contrato de 3 anos.

Gresik United 
Em julho de 2013, Diogo foi emprestado ao Gresik United, onde teve boas atuações se destacando e sendo considerado o melhor lateral direito da Super Liga da Indonésia de 2013, tendo interesse do Gresik United em obter seu passe em 100%.

Daejeon Citizen FC 
Com boas passagens no futebol indonésio, Diogo foi transferido para o futebol coreano, integrando o elenco do Daejeon Citizen FC, sendo campeão coreano em 2014.

Gangwon FC 
Em julho, Diogo foi transferido para o Gangwon FC.

Osotspa FC 
2015, Diogo integra o elenco do Osotspa FC, a pedido do treinador, que acompanhou jogos de Diogo, atuando pela seleção timorense.

Songkhla United FC 
Em 2016, Diogo volta novamente ao futebol tailandês, atuando pelo Songkhla United FC, onde obteve sucesso, ocupando muitas vezes a seleção da rodada, e tendo interesse de vários clubes locais, com uma marca de 32 jogos consecutivos.

Botafogo-PB 
No dia 1 de Janeiro de 2017 foi contratado pelo time do Botafogo, de João Pessoa junto com Luiz Paulo.
Seu primeiro jogo pelo Belo, foi diante do  na Copa do Nordeste, neste jogo o Botafogo venceu por 4–2. No campeonato estadual, Diogo juntamente com sua equipe, conseguiu o título paraibano inédito.

São Caetano 
Em março de 2017, Diogo Rangel rescindiu seu contrato com o Botafogo, indo para o São Caetano se consagrando campeão paulista 2017, levando o clube a elite do futebol paulista novamente depois de anos, e ao cenário do futebol brasileiro, com a vaga também ao Brasileirão de 2019.

Associação Atlética Anapolina 
Em 2018, Diogo em mais um marco histórico levou o clube do Anapolina as finais do campeonato goiano, e também obteve uma vaga no Campeonato Brasileiro de 2019.

FC Zaria Bălți 
Depois de ter se destacado Diogo, novamente recebe uma proposta do exterior e parte para o futebol moldavo.

Sampaio Corrêa Futebol Clube 
Depois de uma bela participação no Campeonato Moldavo no Leste Europeu, Diogo retornou ao Brasil, atuando pela Sampaio Corrêa, Consagrando-se  Vice-Campeão Brasileiro da Serie C.

Lee Man Football Club 
Após um bom campeonato, Diogo chamou atenção do clube chinês, onde atuou por mais uma temporada no continente Asiático.

Toledo Esporte Clube 
De volta ao Brasil, depois de um momento difícil vivido por todos, onde um vírus desconhecido toma conta do mundo parando todas as competições. (Covid-19). Diogo retorna ao futebol Brasileiro, para a disputa do fortíssimo Campeonato Paranaense, sendo uma das peças importantes do Elenco, sendo líder e capitão do time.

Comercial Futebol Clube 
Agora o novo desafio do defensor, é atuar por este time de tradição de Sao Paulo, para ajuda-los a se reerguer no cenário futebolista do pais.

Seleção Profissional 
Foi convocado para a seleção profissional do Timor Leste em 2012, atualmente tem 82 jogos na seleção e 5 gols marcados.

Naturais da cidade de São Paulo
Futebolistas do estado de São Paulo
Futebolistas de Timor-Leste
Futebolistas do Daejeon Hana Citizen FC
Futebolistas do Gangwon FC
Futebolistas do Red Bull Bragantino
Futebolistas do Botafogo Futebol Clube (João Pessoa)
Pessoas com dupla nacionalidade
Cidadãos naturalizados de Timor-Leste